Села:
 Лимарівка — Луганська область, Старобільський район, Біловодська селищна громада
 Лимарівка — Луганська область, Старобільський район, Марківська селищна громада